Камбата (Donga, Kambara, Kambata, Kambaata, Kambatta, Kemata, Kembata) — горно-восточный кушитский язык, на котором говорят в регионе Южных национальностей, народностей и народов, юго-западнее зон Гураге, Камбата и Хадийя, в Эфиопии. Численность говорящих в 2007 году насчитывалось 615 000, из которых 330 000 двуязычных, включая 279 000 человек народа камбата и 51 600 тимбаро. Население включает в себя народы камбата (488 000) и тимбаро (82 800). В 2007 году коренное население тимбаро составляло 98 600 человек, а донга 35 000 человек. У камбата есть диалекты алаба, кабена, камбата, тамбаро, тимбаро. Между диалектами тимбаро и тамбаро схожесть в лексике составляет 95 %, 81 % с алаба-кабена, 62 % с сидамо, 57 % с либидо и 56 % с хадийя.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания

Ссылки 
 Камбата на Ethnologue
 

Языки Эфиопии
Кушитские языки